Schwarzenborn (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Schwarzenborn (Knüll), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen